Chopra ist der Familienname folgender Personen:

 Aditya Chopra (* 1971), indischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Anil K. Chopra (* 1941), US-amerikanischer Bauingenieur
 Anupama Chopra (* 1962), indische Journalistin und Filmkritikerin
 Aryan Chopra (* 2001), indischer Schachspieler
 Baldev Raj Chopra (1914–2008), indischer Filmregisseur
 Bashambhar Nath Chopra (1898–1966), indischer Zoologe
 Daniel Chopra (* 1973), schwedischer Golfprofi
 Deepak Chopra (* 1946), indischer Mediziner
 Joyce Chopra (* 1936), US-amerikanische Filmregisseurin, Drehbuchautorin, Filmproduzentin und feministische Dokumentarfilmerin
 Keshav Chopra (* 2001), US-amerikanischer Tennisspieler
 Michael Chopra (* 1983), englischer Fußballspieler
 Neeraj Chopra (* 1997), indischer Leichtathlet
 Nikhil Chopra (* 1974), indischer Performancekünstler
 Parineeti Chopra (* 1988), indische Filmschauspielerin
 Pamela Chopra (* 1932), indische Sängerin, Filmproduzentin und Drehbuchautorin
 Pranav Chopra (* 1992), indischer Badmintonspieler
 Priyanka Chopra Jonas (* 1982), indische Filmschauspielerin und Schönheitskönigin
 Ram Nath Chopra (1882–1973), indischer Pharmakologe
 Ravi Chopra (1946–2014) indischer Filmregisseur und -produzent
 
 Uday Chopra (* 1973), indischer Schauspieler und Filmproduzent
 Vidhu Vinod Chopra (* 1952), indischer Filmregisseur
 Yash Chopra (1932–2012), indischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent